Beatson ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander Beatson (1759–1830), britischer General und Landwirt
 George Thomas Beatson (1848–1933), britischer Gynäkologe
 Jack Beatson (* 1948), britischer Rechtswissenschaftler und Richter
 Maurice Beatson (* 1953), neuseeländischer Springreiter

Siehe auch:
 Bateson